Die Finalrunde der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2017 umfasst die Erst- bis Drittplatzierten der Gruppen A und B und die Erstplatzierten der Gruppen C und D. Das erste Viertelfinalspiel fand am 17. November statt, das Finale am 2. Dezember.

Übersicht

Spiele

Viertelfinale

1. Viertelfinale

2. Viertelfinale

3. Viertelfinale

4. Viertelfinale

Halbfinale

1. Halbfinale

2. Halbfinale

Finale 

Finalrunde
Sportveranstaltung in Australien
Sportveranstaltung in Neuseeland